Objekt steht für:

 Sache
 Gegenstand
 Rechtsobjekt
 Wirtschaftsobjekt
 entmenschlichtes Wesen, siehe Objektifizierung
 Objekt (Grammatik), ein grammatikalisches Satzglied
 Objekt (Philosophie), philosophisches Konzept
 ein mathematisches Objekt (Sammelbegriff für die in der Mathematik behandelten Objekte)
 Objekt (Programmierung), eine Einheit beim Programmieren
 Datenbankobjekt, Objekt, das innerhalb einer Datenbank gespeichert wird
 Ausstellungsobjekt, siehe Exponat
 Kunstobjekt, siehe Kunstwerk
 speziell in der Objektkunst

Siehe auch:

 Objektiv
 Objektbeziehung